Wenn vier dasselbe tun ist der Filmtitel von:

 Wenn vier dasselbe tun (1917), ein Film von Ernst Lubitsch
 Wenn vier dasselbe tun (1920), ein Film von Egon Exner